Ksenia Sitnik (* 15. května 1995 Mozyr) je běloruská zpěvačka. Reprezentovala Bělorusko v Dětském Eurosongu 2005 (anglicky: Junior Eurovision Song Contest), který vyhrála se svou vlastní písní My vmeste (česky Jsme spolu).

Diskografie 
 2005 My vmeste
 2010 Respublika Kseniya

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky

Běloruské zpěvačky
Účastníci Junior Eurovision Song Contest
Vítězové Junior Eurovision Song Contest
Narození v roce 1995
Žijící lidé
Dětská hudba
Ženy
Narození 15. května
Narození v Mazyru